Басиліди () — назва царських династій у Хіосі, Еріфрах і Ефесі, у ширшому розумінні — сукупність давньогрецьких аристократичних родів, що належали до однієї з гілок Кодридів. За Павсанієм, засновником роду Басилідів був легендарний кодрид Андрокл.

Примітки 

Персонажі давньогрецьких міфів
Давньогрецькі правителі